

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Berdychów – część wsi Pogwizdów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Berdychów – część wsi Przyszowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Berdychów – część wsi Sienna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Berdychów – przysiółek wsi Jasienna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna 
 Berdychów – część wsi Czarny Potok w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Berdychów – część wsi  Bilsko w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna 
 Berdychów – część wsi Słotowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Berdychów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin

Inne 
 Berdychów – wieś na Ukrainie, w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Berdychowo